Plon ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Plon (1836–1895), französischer Kunsthistoriker und Verleger 
 Henri Plon (Henri-Philippe Plon; 1806–1872), französischer Verlagsgründer 
 Jérôme Plon, französischer Fotograf 
 Michel Plon, französischer Psychoanalytiker 

Plon ist der Name folgender Orte:

 Plon, Ort in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Österreich
 Plon (Gemeinde Hopfgarten in Defereggen), Ort in der Gemeinde Hopfgarten in Defereggen, Bezirk Lienz, Österreich
 Plon (Pommern), Ort in der Woiwodschaft Pommern, Polen

Plon steht für:

 Plon (Verlag), französischer Buchverlag
 Plon-Plon, Spitzname von Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte (1822–1891), französischer General und Politiker

Siehe auch:
 Plön (Begriffsklärung)